Mehdi Sadaghdar  (persa: ﻣﻬﺪﻯ ﺳﹷﺪﹷﻐﺪﹷﺮ, Irán, 13 de enero de 1977), más conocido como ElectroBOOM, es un ingeniero eléctrico canadiense-iraní y una personalidad de YouTube. Sus vídeos son "tutoriales dolorosamente divertidos" sobre experimentos eléctricos durante los cuales él recibe a menudo choques eléctricos. Intencionalmente crea situaciones en las que crea un shock (o a veces fuego) para demostrar los peligros de la electricidad. Actualmente tiene más de 5 millones de suscriptores. Su vídeo con más de 18 millones de visitas es sobre los peligros de la electricidad.

Biografía 

Sadaghdar nació en Irán en 1977 y actualmente reside en Vancouver, Canadá. Tiene un grado en ciencias aplicadas (B.A.Sc.) por la Universidad de Teherán obtenido en 1999 y un Master en Ciencias Aplicadas (M.A.Sc.) por la Universidad Simon Fraser otorgado en 2006.

Vida personal 

Mehdi está casado y tiene una hija, que a menudo aparece en su video como su "asistente", ElectroCUTE. Ella también es responsable de la música de piano utilizada en sus videos.

Referencias

Enlaces externos 
Mehdi Sadaghdar - canal oficial de YouTube
Mehdi Sadaghdar - Sitio web oficial

Personas vivas
Alumnado de la Universidad de Teherán
Youtubers de Irán